Het ATP-toernooi van Nice 2015 (met de officiële naam Open de Nice Côte d’Azur) werd gespeeld van 19 tot en met 25 mei 2015. Er werd gespeeld op outdoor gravelbanen van de Nice Lawn Tennis Club in Franse stad Nice.
Het enkelspel werd gewonnen door Dominic Thiem. Hij versloeg in de finale Leonardo Mayer met 6-7(10), 7-5 en 7-6(2). Het dubbelspel werd gewonnen door Mate Pavić en Michael Venus. Zij versloegen in de finale Jean-Julien Rojer en Horia Tecău met 7-6(4), 2-6 en [10-8].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Nice
Nice